Velika nagrada Alessandrie 1931 je bila četrta neprvenstvena dirka za Veliko nagrado v . Odvijala se je 26. aprila 1931 v italijanskem mestu Alessandria, na dirkališču Circuito Pietro Bordino.

Rezultati

Dirka 
Avtocikli so označeni s poševnim tiskom.

|-
! 1
| 21
|  Achille Varzi
| Privatnik
| Bugatti T51
| 35
| 2:06:24,2
|-
! 2
| 25
|  Giovanni Minozzi
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 35
| + 2:22,0
|-
! 3
| 20
|  Heinrich-Joachim von Morgen
| German Bugatti Team
| Bugatti T35B
| 35
| +5:26,8
|-
! 4
| 13
|  Luigi Castelbarco
| Officine Alfieri Maserati
| Maserati 26M
| 35
| + 5:28,8
|-
! 5
| 33
|  Luigi Arcangeli
| Scuderia Ferrari
| Alfa Romeo 6C-1750
| 35
| + 10:43,6
|-
! 6
| 18
|  Ernst Burggaller
| German Bugatti Team
| Bugatti T35B
| 35
| + 14:52,0
|-
! 7
| 14
|  Umberto Klinger Luigi Fagioli
| Officine Alfieri Maserati
| Maserati 26M
| 35
| + 15:11,2
|-
! 8
| 29
|  Roberto di Vecchio
| Privatnik
| Talbot 700
| 35
| + 16:54,0
|-
! 9
| 34
|  Alfredo Caniato
| Scuderia Ferrari
| Alfa Romeo 6C-1500SS
| 35
| + 21:54,2
|-
! 10
| 32
|  Francesco Severi
| Scuderia Ferrari
| Alfa Romeo 6C-1750
| 35
| + 23:46,6
|-
! 11
| 37
|  Gianfranco Comotti
| Privatnik
| Salmson
| 35
| + 25:20,8
|-
! 12
| 23
|  Pino Baruffi
| Privatnik
| Bugatti T35
| 33
| +2 kroga
|-
! 13
| 16
|  Domenico Cerami
| Privatnik
| Maserati 26
| 32
| +3 krogi
|-
! 14
| 47
|  Benoît Falchetto
| Privatnik
| Amilcar
| 32
| +3 krogi
|-
! 15
| 44
|  Sergio Carnevali
| Privatnik
| '''Rally Chapuis-Dornier
| 31
| +4 krogi
|-
! Ods
| 31
|  Tazio Nuvolari
| Scuderia Ferrari
| Alfa Romeo 8C 8C-2300
| 9
| Diferencial
|-
! Ods
| 19
|  Hermann zu Leiningen
| German Bugatti Team
| Bugatti T35C
| 8
| Motor
|-
! Ods
| 30
|  Mario Tadini
| Scuderia Ferrari
| Alfa Romeo 8C 6C-1750GS
| 6
| Trčenje
|-
! Ods
| 12
|  Consule Maty
| Privatnik
| Maserati 26
| 4
| Menjalnik
|-
! Ods
| 11
|  Luigi Fagioli
| Officine Alfieri Maserati
| Maserati 26M
| 2
| Menjalnik
|-
! Ods
| 17
|  Raffaelo Toti
| Privatnik
| Maserati 26
| 
| 
|-
! Ods
| 28
|  Emilio Gola
| Privatnik
| Bugatti T35
| 
| 
|-
! Ods
| 15
|  Pietro Ghersi
| Privatnik
| Maserati 26M
| 
| 
|-
! Ods
| 35
|  Luigi Facchetti
| Fabbrica Auto Itala
| Itala 75
| 
| 
|-
! Ods
| 27
|  Luigi Termelli
| Privatnik
| Bugatti T35
| 
| 
|-
! Ods
| 26
|  Georges d'Arnoux
| Privatnik
| Bugatti T35
| 
| 
|-
! Ods
| 24
|  Guglielmo Peri
| Privatnik
| Bugatti T35
| 
| 
|-
! Ods
| 22
|  Aldo Berardi
| Privatnik
| Bugatti T35
| 
| 
|-
! Ods
| 51
|  Luigi Platé
| Privatnik
| BNC 527 Ruby
| 
| 
|-
! Ods
| 41
|  Albino Pratesi
| Privatnik
| Salmson
| 
| 
|-
! Ods
| 50
|  Pasquale Ermini
| Privatnik
| Talbot 700
| 
| 
|-
! Ods
| 43
|  Cassone
| Privatnik
| Fiat 509
| 
| 
|-
! Ods
| 40
|  Luigi Premoli
| Privatnik
| Salmson
| 
| 
|-
! Ods
| 48
|  Luigi del Re
| Privatnik
| Lombard AL3
| 
| 
|-
! Ods
| 49
|  Giuseppe Tuffanelli
| Privatnik
| Maserati 26C
| 
| 
|-
! Ods
| 46
|  Aurelio Gerardi
| Privatnik
| Amilcar
| 
| 
|-
! Ods
| 39
|  Paolo Martinatti
| Privatnik
| Salmson
| 
| 
|-
! Ods
| 38
|  Roberto Levi
| Privatnik
| Salmson
| 
| 
|-
! Ods
| 45
|  Paolo Giorgi
| Privatnik
| Lombard AL3
| 
| 
|-
! Ods
| 42
|  Francesco Pacetta
| Privatnik
| Fiat 509
| 
| 
|-
! Ods
| 36
|  Ruggiero Bisighin
| Privatnik
| Salmson
| 
| 
|}

Viri
 
 

1931
Sezona Velikih nagrad 1931